El término azucena amarilla puede hacer referencia a:

 El nombre común de la planta Iris pseudacorus;
 El nombre común de la planta Sternbergia lutea.